Ebro era una marca de automóviles española creada en 1954 por la compañía Motor Ibérica, S.A., tras nacionalizarse las factorías de Ford. Se dedicaba a la fabricación de autobuses, camiones, furgonetas, vehículos todoterreno y tractores. Tenía su base en Barcelona, Madrid y Ávila, principalmente. También se fabricaban elementos de maquinaria agrícola en la planta de Noáin, Navarra. Hoy en día es parte del grupo empresarial japonés Nissan. Uno de sus modelos más conocidos es la furgoneta Ebro Serie F / Trade (posteriormente vendida como Nissan Trade).

Antecedentes 
La primera agencia Ford en España se abrió en 1907, para la importación y venta de los vehículos de la marca. El 2 de junio de 1920 se constituyó en Cádiz la Ford Motor Co. S.A.E. con un capital de 500.000 pesetas. En un local alquilado en la zona franca de Cádiz empezaron la construcción de coches modelo Ford "T", camionetas basadas en el mismo chasis y tractores Fordson.

En 1921 la empresa solicitó del gobierno el fin del funcionamiento como depósito franco para nacionalizar más la producción. Finalmente, en 1923 se trasladó la totalidad de la factoría a unas naves de la Avenida Icaria de Barcelona. En 1927 volvió al régimen de depósito franco. En 1929 se amplió el capital, al tiempo que se permitió la entrada de accionistas españoles y la cotización en bolsa. La denominación social pasó a ser Ford Motor Ibérica, S.A.

Durante la guerra civil se interrumpió la fabricación de vehículos, al no poder importar las piezas necesarias y pasó a depender del cuerpo de aviación del ejército republicano. Durante este periodo, la fábrica fue bombardeada y su producción se limitó a unos pocos vehículos militares.

Con las duras limitaciones de la posguerra, se reanudó la producción de camiones con piezas importadas. En este periodo de escasez, la base del negocio lo constituía la fabricación de recambios para mantener en uso los vehículos de antes de la guerra y la comercialización de gasógenos marca Autóforo.

En las décadas de los años 40 y 50 era una proeza fabricar cualquier cosa en España: las importaciones estaban muy restringidas, la gasolina estaba racionada, la electricidad se concedía solo unas horas al día, los camiones fabricados no se podían vender porque no había neumáticos, las divisas eran un bien escaso y vigilado por el sistema político.

Creación de Motor Ibérica 

En 1954 Ford fue nacionalizada, pasó a llamarse Motor Ibérica, S.A. y se registró la marca Ebro para los tractores y camiones. La primera gama de Ebro estaba basada en el Ford Thames Trader, habiendo así un paralelismo de los dos ríos en los nombres.

Muestra de las penurias que persistían a pesar de la nacionalización es que Motor Ibérica se vio forzada a comprar una mina de hierro para poder invertir las divisas que proporcionaba su exportación en la compra de maquinaria para la fábrica. Hasta 1960 los precios de venta estaban sometidos a aprobación de Ministerio de Industria. También hasta esta fecha, la paupérrima industria nacional no pudo proporcionar la totalidad de los componentes que precisaban los vehículos Ebro.

En 1965 se rompen las relaciones con Ford pero Massey Ferguson entra en el accionariado, propietaria también de Perkins. En 1967 se inauguran las primeras instalaciones en la Zona Franca de Barcelona. En esta época compran Fadisa que venía fabricando las furgonetas Romeo-Fadisa con licencia de la italiana Alfa Romeo; AISA y su marca comercial Avia fueron adquiridas en 1970, junto con sus otras licencias de producción de las carretillas elevadoras Braud et Facheux. La adquisición de Viasa hacia 1974, hasta entonces propiedad de CAF trajo también las patentes y licencias para la fabricación de modelos Jeep.

En 1979, en plena recesión, Massey-Ferguson poseía ya el 36% de las acciones de Motor Ibérica y se las vendió a Nissan Motor Co. En 1981 Nissan ya controlaba el 55% de la compañía e introdujo la fabricación del todoterreno Patrol y la furgoneta ligera Vanette. En 1987 la razón social de la compañía pasó a ser Nissan Motor Ibérica, S.A.

En 2007 en las fábricas de Ávila, Barcelona y Cantabria se fabricaron 205.990 vehículos Nissan (todoterrenos, vehículos comerciales y vehículos industriales ligeros) y 8.804 carretillas elevadoras. Nissan España contaba con una plantilla de 6.669 empleados a 31-12-2007 (fuente: página web de Nissan España)

Recientemente, Renault ha adquirido más del 30% de las acciones de Nissan, lo que ha conllevado una reestructuración.

Tractores 
Los tractores Ebro se fabricaron en España hasta los años 80. En un principio Motor Ibérica se sirvió de tecnología Ford, fabricando tractores como el Fordson. Posteriormente pasó a una etapa de independencia respecto de otras marcas no españolas, fabricando las series 55. Este es uno de los tractores más antiguos producidos en España sin influencia exterior, es decir, sus modelos fueron exclusivamente fabricados en España. Después lo siguieron los tractores 350, 460, 470, 684, 6100 y 6125. Más tarde fabricó tractores de tecnología Massey Ferguson, cuyas series se corresponden entre sí. En dicho proceso destaca la intervención profesional del ingeniero industrial Enrique López Pérez de Heredia, un gallego con residencia catalana que comenzó a hacer múltiples modelos de tractores después de pasar varios años trabajando en la empresa Motor Ibérica, empezando con camionetas y posteriormente pasándose a modelos de tractores.

La última etapa en la que Motor Ibérica fabricó tractores lo hizo de la mano de Kubota.

Galería

Modelos 
 Ebro F100
 Ebro Comando
 Ebro F108
 Ebro Siata
 Ebro F260 / F275 / F350 / Trade
 Ebro serie B
 Ebro serie C
 Ebro serie D
 Ebro serie E
 Ebro serie L
 Ebro serie M
 Ebro serie P
 Ebro SV430/Campeador
 Ebro 160
 Ebro 470
 Ebro 6070

Referencias

Enlaces externos 
 
 Página de Anguera Transports con información sobre la industria automovilística española
 Apuntes históricos sobre el tractor en España
 Información y capturas de películas en Internet Movie Car Database (en inglés, francés o alemán)
 Página web de Nissan España

Empresas desaparecidas de España
Fabricantes de automóviles de España
Fabricantes de camiones
Tractores